Rangen ist der Name von:

 Rangen, Gemeinde im Département Bas-Rhin, Frankreich
 Rangen (Weinlage) im Département Haut-Rhin, Weinbaugebiet im Oberelsass

 Rangen (Bischofsgrün), Ortsteil der Gemeinde Bischofsgrün, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Rangen (Gräfenberg), Ortsteil der Stadt Gräfenberg, Landkreis Forchheim, Bayern
 Rangen (Weißenbrunn), Ortsteil der Gemeinde Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern
 Rangen (Zierenberg), Hof im Gemeindegebiet von Zierenberg, Landkreis Kassel, Hessen

Siehe auch
 Range